Ялас () — фамилия.

Известные носители:
 Ялас, Юсси (1908—1985) — финский дирижёр и композитор.
 Ялас, Яакко (1920—1999) — финский ботаник.